

Patronyme 

 Nemia Soqeta (1985-), joueur fidjien de rugby à XV ;
 Noa Soqeta (1980-), joueur fidjien de rugby à XV ;
 Tomasi Soqeta (1983-), joueur fidjien de rugby à XV.

Homonymie de toponyme